Звягель:

 Звягель — город в Житомирской области Украины.
 «Звягель» — украинский футбольный клуб